Charles-David Beaudoin (né le  à Drummondville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière avec les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||54 ||2 ||6 ||8 ||46 ||9 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||68 ||5 ||7 ||12 ||85 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||68 ||2 ||12 ||14 ||107 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2013-2014 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||54 ||14 ||22 ||36 ||81 ||11 ||2 ||6 ||8 ||4
|-
|2014-2015 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||20 ||4 ||9 ||13 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||24 ||3 ||6 ||9 ||22 ||16 ||0 ||2 ||2 ||13
|-`
|2015-2016 || Patriotes de l'UQTR || RSEQ ||26 ||7 ||18 ||25 ||49 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2016-2017 || Patriotes de l'UQTR || RSEQ ||17 ||3 ||6 ||9 ||8 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-  	
|2016-2017 || Oilers de Tulsa || ECHL ||5 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH ||36 ||1 ||7 ||8 ||25 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH ||57 ||1 ||6 ||7 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Icemen de Jacksonville || ECHL ||20 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rush de Rapid City || ECHL ||9 ||2 ||9 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || EHC Linz || ICEHL || 50 || 1 || 6 || 7 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1994
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du EHC Liwest Linz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Lions de Trois-Rivières
Naissance à Drummondville